Vantoux ist Name oder Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:
 Vantoux im Département Moselle
 Vantoux-et-Longevelle im Département Haute-Saône
 Messigny-et-Vantoux im Département Côte-d'Or

Siehe auch:
Mont Ventoux